São Raimundo EC (Manaus), Braziliaanse voetbalclub uit Manaus, Amazonas
 São Raimundo EC (Pará), Braziliaanse voetbalclub uit Santarém, Pará
 São Raimundo EC (Roraima), Braziliaanse voetbalclub uit Boavista, Roraima